71. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 12–13 lutego 1977 roku w holenderskim Heerenveen. Zawodnicy startowali na sztucznym torze na IJsstadion Thialf po raz drugi (wcześniej w 1976). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Mistrzem został Amerykanin Eric Heiden. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 32 łyżwiarzy z 17 krajów. Sklasyfikowanych zostało 31.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1977 w sportach zimowych
1977 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen